PIC como acrónimo como Pic como apellido, puede significar:
 En álgebra, el producto interno canónico
 En medicina, la presión intracraneal, es decir, la presión en el interior del cráneo. 
 En electrónica y computación
 El microcontrolador PIC o PICmicro, una familia de microcontroladores tipo RISC.
 El Programmable Interrupt Controller (PIC) (Controlador programable de interrupciones), es una dispositivo que controla las interrupciones que van al CPU.
 ‘'Prior Informed Consent’' (PIC).  Convenio de Róterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional, que entró en vigor el 24 de febrero de 2004.
 PIC Uutiliza el pronombre yo en Pickenlandes.

Personas 
 Anne-Sophie Pic, cocinera francesa
 Charles Pic, conductor francés de Fórmula 1
 Maurice Pic, entomólogo francés, especializado en Coleoptera
 Tina Pic, ciclista estadounidense